Pfalzi Erzsébet Sarolta (1381–1408) pfalzi hercegnő , Rupert német király leánya, IV. Frigyes osztrák herceg felesége.

 Pfalzi Erzsébet Sarolta (1597–1660), pfalzi hercegnő, György Vilmos brandenburgi választófejedelem felesége.

 Pfalzi Erzsébet Sarolta (Liselotte von der Pfalz, 1652–1722), pfalzi hercegnő I. Károly Lajos pfalzi választófejedelem leánya, (I.) Orléans-i Fülöp felesége, (II.) Orléans-i Fülöp anyja.

 Pfalz-Sulzbachi Erzsébet Auguszta (1721–1794), pfalzi hercegnő, Károly Tivadar pfalzi és bajor választófejedelem első felesége (1724–1799)